Сушице могу бити:

 Сушице (Клатови), град у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Сушице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Сушице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република